Kvick, qvick eller quick kan syfta på:   

 Quick (efternamn) – ett efternamn och pesoner med namnet

Företag, grupper etc 
 Quick – nederländsk tillverkare av sportutrustning
 Quick Step – belgiskt cykelstall som tillhör UCI ProTour
 Quick Reaction Force – polisiärt eller militärt förband som är avsett för snabba insatser.

Dator, programspråk etc 
 Quick Look – datorprogram som ingår i operativsystemet Mac OS X v10.5
 QuickTime – programpaket för multimedia från Apple
 QuickShot – företag som tillverkar tillbehör till datorer och TV-spel.

Fartyg, bilar etc 
 Kvick – färja som åkte mellan vågbrytaren Parapeten och Hamntorget under H55-utställningen i Helsingborg och som givit namn åt Kvickbron som numera leder till parapeten.

Kultur 
 Quick et Flupke – franska originalnamnet på en serie av Hergé, se Smecken & Sulan
 Kvick – namn på en abborre i barnboken av Elsa Beskow, se Sagan om den nyfikna abborren 
 Quickstep – pardans
 Quick (film) – film av Teri Polo från 1993

Musik 
 Rydell & Quick – svenskt rockband
 Be Quick or Be Dead – låt och singel av bandet Iron Maiden från 1992
 A Quick One – musikalbum av gruppen The Who från 1966

Se även
 Kvicksand
 Kvicksilver
 Kvick i jord
 Kvicken
 Quicksilver – flera betydelser